Kenneth J. Rothman ist der Name folgender Personen:

 Kenneth J. Rothman (1935–2019), US-amerikanischer Politiker, siehe Ken Rothman
* Kenneth J. Rothman (Mediziner) (* 1945), US-amerikanischer Epidemiologe